ash-Shamaliyah ( the northern) pode referir-se a:
 al-Wilayah ash-Shamaliyah — Norte estado do Sudão
 al-Mintaqah ash-Shamaliyah — antiga Ash Shamaliyah Região do Barém
 al-Muhafazah ash-Shamaliyah — Governorate do Norte, Barém
 Al Hudud ash Shamaliyah, província da Arábia Saudita
 al-Muhafazah ash-Shamal — North Governorate, Líbano
 ash-Shamal, municipalidade do Catar

Shamal redirecinadas aqui, podendo referir-se a:
 Shamal Darfur — North Darfur estado do Sudão
 Shamal, Khost Province, Afeganistão
 Shamal District, Afeganistão
 Shamal (wind)
 Shamal, um personagem da série Magical Girl Lyrical Nanoha
 Maserati Shamal, um carro
 Shamal, um álbum de Gong
 Shamal, a private jet in the game Grand Theft Auto: San Andreas

Ver também 
 Al Janobiyah (sul)
 Al Gharbiyah (oeste)
 Ash Sharqiyah (leste)
 Al Wusta (central)
 Norte (subdivisão de país) para outros nomes

Desambiguação